Csehország
Obora, település a Blanskói járásban
Obora, település a Lounyi járásban
Obora, település a Tachovi járásban
Obora, település az Észak-plzeňi járásban